Тубельский — еврейская фамилия, происходит от местечка Тубельцы в Черкасской области; имеет женскую форму Тубельская.
 Тубельский, Александр Наумович (1940—2007) — российский деятель образования, кандидат педагогических наук, директор «Школы самоопределения».
 Тубельский, Леонид Давидович (псевдоним Тур; 1905—1961) — советский драматург и киносценарист, лауреат Сталинской премии первой степени.